Surface (trio), een Amerikaans R&B/pop trio
 Surface (televisieserie), een televisieserie

Zie ook 
 Microsoft Surface